Baetke ist der Familienname folgender Personen:

 Simone Briese-Baetke (* 1966), deutsche Fechterin
 Walter Baetke (1884–1978), deutscher Germanist, Skandinavist und Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Baethke
 Baethge
 Betke
 Betcke